est un terme anglais qui signifie vrai, et qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frederick William True (1858-1914), un mammalogiste américain.
 Nicholas True, baron True d'East Sheen (1951-), un homme politique britannique.
 Sarah True (1981-), une triathlète américaine.

Œuvres

Musique

Chanson 

 True, une chanson de Spandau Ballet dans l'album du même nom.

Album 

 True, un album de Spandau Ballet sorti en 1983 ;
 True, un album de Mika Nakashima sorti en 2002 ;
 True, un album d'Avicii sorti en 2013 ;
 True,  remix du précédent par l'artiste sorti en 2014.

Bande dessinée 
 The Outbursts of Everett True, comic-strip américain publiée de 1905 à 1927.

Informatique 

  (TRUE est un logiciel de dynamique des systèmes développé par True-World) ;
 true, une commande dans les systèmes d'exploitation Unix.